Central House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central House (Alaska), NRHP-Nr. 78003431
 Central House (Illinois), NRHP-Nr. 99000585
 Central House (Indiana), NRHP-Nr. 82000071